

Patronyme

 Louis Ducouret (1771-1813), colonel français de la Révolution et de l’Empire ;
 Marguerite Ducouret (1893-1971), actrice française.

Homonymie de patronyme